Patia kan syfta på följande:
 Patia (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Bangladesh 

 Patiya, ort, Chittagong,

Colombia 

 Patía (ort), Cauca, 
 Patía (kommun), Cauca,

Indonesien 

 Desa Patia, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar